Pinsà o pinsà comú (Fringilla coelebs)
 Pinsà mec o pinsà mé (Fringilla montifringilla)
 Pinsà de les Canàries (Fringilla teydea) 
 Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
 Pinsà de Darwin o pinsà de les Galápagos, diverses espècies de gèneres diferents 
 Pinsà de Przevalski (Urocynchramus pylzowi)
 Pinsà de Nihoa, (Telespyza ultima)